Рената Валуа (, Блуа — , Монтаржі) — дочка короля Франції Людовика XII і його другої дружини, герцогині Бретані Анни I.

Примітки 

Валуа
Герцоги Модени
Католики, які стали протестантами